Ла́дзаро () — итальянские имя, фамилия и топоним, производные от библейского имени Лазарь.

Имя 
 Ладзаро Бастиани (1429—1512) — итальянский художник эпохи Возрождения.
 Ладзаро Гримальди Чеба (1520—1599) — дож Генуэзской республики.
 Ладзаро Опицио Паллавичино (1719—1785) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Ладзаро Спалланцани (1729—1799) — итальянский натуралист и физик.
 Ладзаро Уциелли (1861—1943) — итальянский пианист.

Фамилия 
 Ладзаро, Никола (1842—1919) — итальянский журналист.

Топоним 
 Сан-Ладзаро-дельи-Армени — небольшой остров в южной части Венецианской лагуны.
 Сан-Ладзаро-ди-Савена — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья.
 Сан-Ладзаро-дельи-Армени — армяно-католический монастырь на острове Сан-Ладзаро близ Венеции.

См. также 
 Ладзара
 Ладзари
 Ладзарони, Давид (род. 1985) — бывший французский прыгун с трамплина.